El término Haditha puede estar vinculado o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Toponimia 
 Haditha, ciudad iraquí en la provincia de Al Anbar, a 240 km al noreste de Bagdad.

Cinematografía 
 Battle for Haditha (título en español: La batalla de Hadiza), película británica dirigida por Nick Broomfield, y basada en la llamada 'Masacre de Haditha'.

Miscelánea 
 Batalla de Haditha, combate librado entre las fuerzas estadounidenses y las de Ansar al-Sunna, a principios de agosto de 2005, en las afueras del pueblo llamado Haditha, en Irak.
 Masacre de Haditha, matanza de civiles llevada a cabo por marines estadounidenses el 19 de noviembre de 2005 en la población de Haditha, en Irak.